Aphelenchidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Aphelenchidae i ordningen Aphelenchida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Aphelenchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aphelenchidae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Aphelenchidae